Huron (ingl. Huron County) è il nome di diverse contee del Canada e degli Stati Uniti che devono il loro nome al lago Huron, uno dei Grandi Laghi d'America, o alla tribù di nativi degli Uroni, da cui il lago prende il nome:

Canada 
 Contea di Huron, nell'Ontario.

Stati Uniti 
 Contea di Huron, nel Michigan;
 Contea di Huron, nell'Ohio.